Сезон 1972–1973 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 2 вересня 1972 та 20 травня 1973 року. Став 42-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко», який здобув свій 7-й трофей національної першості. Вирішальним для визначення чемпіону країни став заключний відрізок чемпіонату, в якому майбітні чемпіони змогли обійти «Барселону», яка більшу частину сезону очолювала турніру таблицю першості.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1972–73 став нападник клубу «Реал Ов'єдо» Мар'янін, якому для перемоги у суперечці голеодорів вистачило 19 забитих голів.  

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Атлетіко» (Мадрид) (20)
 Найменше поразок: «Барселона» та «Атлетіко» (Мадрид) та «Еспаньйол» (6)
 Найкраща атака: «Атлетіко» (Мадрид) (49 забито)
 Найкращий захист: «Барселона» (21 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Еспаньйол» (+21)

 Найбільше нічиїх: «Сарагоса» та «Бетіс» (14)
 Найменше нічиїх: «Бургос» (6)

 Найбільше поразок: «Бургос» (19)
 Найменше перемог: «Бетіс» та «Депортіво» (Ла-Корунья) (7)

 Найгірша атака: «Депортіво» (Ла-Корунья) (22 забито)
 Найгірший захист: «Бургос» (63 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Бургос» (-27)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1972–73 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1972–73 на bdfutbol.com  

1972-73
1973 у футболі
1972 у футболі